Renfe Avant, servei de regional de Renfe d'alta velocitat.
 Avant, setmanari valencià de l'Agrupació Valencianista Republicana, publicat entre 1930 i 1931.
 Avant, publicació del Partit Obrer d'Unificació Marxista.
 Avant, publicació del Partit del Treball d'Espanya a Catalunya.
 Avant, publicació del Partit dels Comunistes de Catalunya.
 Avant, partit polític del País Valencià.